Nils Wachtmeister kan avse:

Nils Wachtmeister (1891–1960) – greve och hovstallmästare
Nils Wachtmeister (1923–2003) – greve och överste